Marignac ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Marignac (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime
 Marignac (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne
 Marignac (Tarn-et-Garonne) im Département Tarn-et-Garonne
 Marignac-en-Diois im Département Drôme
 Marignac-Lasclares im Département Haute-Garonne
 Marignac-Laspeyres im Département Haute-Garonne

Marignac ist der Familienname folgender Personen
 Jean Charles Galissard de Marignac (1817–1894), Schweizer Chemiker